

Geografia da Suécia 
 Norrbotten — província histórica
 Norrbotten — condado atual
 Região de Norrbotten - região político-administrativa

Militar
 Regimento de Norrbotten - unidade de carros de combate do Exército da Suécia estacionada em Boden
 Esquadrão de Norrbotten - uma unidade da Força Aérea da Suécia em Luleå

Desambiguação